Jean-Pierre Polnareff est un personnage de fiction, issu de l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure. Il est d'abord présenté comme un ennemi, mais tout comme Kakyoin, il est libéré de l’emprise de Dio et suit Jotaro, Joseph, Kakyoin et Abdul dans leur lutte contre Dio, se vengeant ainsi de tout le mal qu’il lui a fait.

Stardust Crusaders

Polnareff est un manieur de Stand depuis son très jeune âge, il a reçu son Silver Chariot à la naissance. Il est originaire des Landes en France.

Après avoir entendu dire, par une amie de sa sœur, que celle-ci a été sauvagement tuée par un mystérieux individu, Polnareff se met en quête de son assassin. Polnareff déduit de la description de celui-ci qu'il s'agit d'un manieur de Stand, et qu'il possède comme signe distinctif deux mains droites.

Deux ans plus tard, lors de son voyage, Polnareff rencontre Dio qui, intéressé par son Stand, utilise son désir de vengeance pour le ranger à ses côtés. Polnareff est alors possédé par une des cellules de Dio, qui contrôle dès lors son esprit. Un an plus tard, c'est donc comme agent de Dio que Jotaro et ses compagnons le rencontrent. Polnareff affronte Mohammed Avdol mais ne peut le battre ; néanmoins, l'attitude digne de Polnareff durant le combat pousse son adversaire à l'épargner. Peu après, Jotaro le débarrasse de l'emprise de Dio.

Polnareff se joint au groupe pour se venger de Dio, mais également car il pense que le meurtrier de sa sœur pourrait être un de ses hommes. Polnareff a maille à partir avec un certain Devo le Maléfique, qu'il parvient toutefois à vaincre.

Il rencontre enfin sa cible, nommée J Gail, qu'il tue après un dur combat, aidé par Kakyoin. Avdol est sérieusement blessé par la faute de Polnareff, ce qui le tourmentera longtemps.

Durant le voyage, Polnareff est mis en difficulté par Cameo qui utilise son Stand pour faire réapparaitre sa sœur défunte ; il est encore une fois sauvé par Avdol et l'aide à porter le coup de grâce. Polnareff tombe également une seconde fois dans le camp de Dio, possédé par le très puissant Anubis, néanmoins, Iggy et Jotaro parviennent in extremis à le sauver et à défaire (par accident) le Stand sans maitre.

Lors de la bataille finale, Polnareff, Iggy et Avdol affrontent l'ignoble Vanilla Ice. Polnareff parvient à le tuer, aidé par le sacrifice de ses deux amis. Grièvement blessé aux deux jambes, il tente sans succès d'en finir lui-même avec Dio. À la fin de la bataille, Polnareff quitte les Joestar, mais promet de les revoir plus tard.

Entre Stardust Crusaders et Golden Wind 

Polnareff est contacté plusieurs années après par Jotaro qui lui demande de l'aide pour mettre la main sur les flèches, dispersées dans le monde.

Durant son périple, Polnareff en trouve une, mais fait face à un certain Diavolo, qui le blesse grièvement puis le lance d'une falaise. Il parvient par miracle à s'en sortir et bien qu'il conserve une des flèches, cela s'est fait par le sacrifice de ses jambes et de son œil droit. Cloué dans une chaise roulante, Polnareff décide de se lancer dans la recherche de l'identité exacte de Diavolo.

Durant Golden Wind 

Polnareff rejoint le groupe de Giorno très tard dans l'histoire, pour la bataille finale. Il affronte une seconde fois Diavolo mais, sévèrement handicapé par ses jambes, il n'a d'autre choix que d'utiliser le pouvoir de la flèche pour transformer Silver Chariot, ce qui lui permet de se sauver en échangeant son corps avec une tortue nommée Coco Jumbo. Privé de son Stand, Polnareff continue tout de même la bataille et donne de précieux conseils à Giorno et sa bande pour affronter le King Crimson de Diavolo. Peu après, on suppose que Polnareff est devenu le nouveau conseiller de Giorno Giovanna qui est depuis devenu le nouveau boss de Passione.

Personnalité 

Polnareff est l'archétype du chevalier servant : il est héroïque et n'hésite pas à se sacrifier pour ceux qu'il aime. Toutefois, il ne brille que rarement par son intelligence. Polnareff est aussi très impulsif, dit ce qu'il pense, et se jette dans les batailles sans se soucier du danger. Son courage et sa bonté en font un allié de poids pour Joestar et sa clique.

Parmi ses amis, Polnareff est celui qui a le meilleur caractère : il est toujours bon vivant et insouciant, contrairement à ses compagnons (et particulièrement Jotaro). Ceux-ci l'apprécient pour sa joie de vivre et sa chaleur humaine. Il est généralement l'élément comique du groupe, souvent malgré lui.

Polnareff étant très fier, il a quelques déconvenues avec Iggy et Avdol, mais il est pourtant très attristé lorsqu'Avdol est blessé par sa faute et il est le premier à vouloir venger sa perte (à ce moment-là, Polnareff croit qu'Avdol a succombé à ses blessures). De plus, c'est en compagnie de ces deux compagnons qu'il combat Vanilla Ice ; grâce à leur sacrifice, il remporta non seulement la bataille, mais aussi confiance en lui et en autrui.

Silver Chariot 

Silver Chariot est le Stand de Polnareff. Il est rapide, précis et sa rapière peut tout transpercer. Silver Chariot peut augmenter considérablement sa vitesse en retirant son armure, mais devient très vulnérable. Il est tout à fait à l'image de Polnareff : hautain, droit et doté d'une armure de chevalier rappellant l'attitude de son maître.

Plus tard, Silver Chariot évolue vers une nouvelle forme, appelée Requiem. Ce nouveau Stand est doté de pouvoirs phénoménaux liés à la flèche, mais est complètement incontrôlable.

Divers 
 Le personnage nommé Benimaru Nikaido et issu du jeu de combat The King of Fighters est directement inspiré de Polnareff.
 Son cri de guerre est tout simplement « Allez », qu'il répète à la manière du Yare Yare de Jotaro. Dans le manga d'origine, le mot est en français dans le texte.
 Il y a un gimmick lié à ce personnage : il se fait souvent attaquer dans des toilettes.
 Son nom s'inspire du chanteur français Michel Polnareff. Araki a admis en interview l'avoir beaucoup écouté durant son enfance, et le chanteur a avoué être très fier de pouvoir ainsi faire partie de la culture japonaise.

Notes et références 

Personnage de JoJo's Bizarre Adventure
Super-héros français